Festa peut désigner :

Patronymes 
 Alberto Festa (1939-), un footballeur portugais ;
 Costanzo Festa (vers 1485-1545), compositeur italien ;
 Elio Festa (1960-), coureur cycliste italien ;
 Enrico Festa (1868–1939), naturaliste italien ;
 Ottavio Festa (1788-1854), compositeur et maître de chapelle italien ;
 Pasquale Festa Campanile (1927-1986), scénariste, réalisateur et écrivain italien ;
 Sebastiano Festa (~1490-1524), compositeur italien.

Diverses fêtes 
 Festa major, une fête très populaire dans les pays catalans ;
 Festa, une fête populaire religieuse maltaise ;
 Fèsta d'Oc, un festival d'été et de plein air du monde occitan ;
 Festa de Noantri, une fête religieuse célébrée durant la seconde moitié du mois de juillet dans le quartier du Trastevere, à Rome ;
 Festa dei ceri, une fête religieuse de Gubbio en Ombrie
 Fiasta naziunala Svizra, nom en romanche de la Fête nationale suisse ;
 La Festa, autre nom du Mystère d'Elche, représentation théâtrale donnée à Elche ;
 Jump Festa, manifestation consacrée aux domaines de l'animation et du manga et qui a lieu chaque année depuis 1998 au Japon ;
 Festa della Musica, nom en Italie de la Fête de la musique.

Musique 
 Festa, le troisième album de Rosa Passos ;
 Festa, le troisième album d'Ivete Sangalo ;
 Festa, le  du groupe MAX ;
 Festa on Ice 2010, le  album de Brown Eyed Girls ;
 Festa dé l'Issanka, une chanson traditionnelle sétoise, en occitan ;

Films 
 Assassini dei giorni di festa, un film italo-espagnol réalisé par Damiano Damiani ;
 Donne in un giorno di festa, un film italien réalisé par Salvatore Maira ;

Homonymie de patronyme